Montaigu puede referirse a las siguientes comunas francesas:
 Montaigu,  situada en Aisne.
 Montaigu, en Vendée.
 Montaigu, en Jura.
 Montaigu-le-Blin, en Allier.
 Montaigu-la-Brisette, en Manche.
 Montaigu-les-Bois, en el departamento homónimo.
 Montaigu-de-Quercy, en Tarn y Garona.
Saint-Martin-sous-Montaigu, en Saona y Loira.
 Saint-Georges-de-Montaigu, en Vendée.
 La Boissière-de-Montaigu, en el departamento homónimo
 Placy-Montaigu, en Manche.
 Saint-Hippolyte-de-Montaigu, en Gard.
O a la villa belga de:
 Montaigu-Zichem.